Antillendikbekje
 Bahamadikbekje
 Barbadosdikbekje
 Beltons dikbekje
 Blauwgrijs dikbekje
 Bleek dikbekje
 Bont dikbekje
 Caquetádikbekje
 Carrizaldikbekje
 Cubaans dikbekje
 Dubois' dikbekje
 Dwergdikbekje
 Ecuadordikbekje
 Geelbuikdikbekje
 Indigodikbekje
 Kaneeldikbekje
 Kaneelstuitdikbekje
 Leigrijs dikbekje
 Lessons dikbekje
 Loodgrijs dikbekje
 Moerasdikbekje
 Morelets dikbekje
 Noordelijk bont dikbekje
 Okerbuikdikbekje
 Oranje dikbekje
 Papegaaidikbekje
 Reuzendikbekje
 Roestnekdikbekje
 Roodbuikdikbekje
 Roodkapdikbekje
 Roodkindikbekje
 Roodstuitdikbekje
 Sint-Kittsdikbekje
 Temmincks dikbekje
 Vaalbruin dikbekje
 Witbaarddikbekje
 Witbuikdikbekje
 Witkeeldikbekje
 Witnekdikbekje
 Witsterdikbekje
 Zwart-wit dikbekje
 Zwartblauw dikbekje
 Zwartbuikdikbekje
 Zwartkeeldikbekje
 Zwartrood dikbekje

Zie ook 
 Dikbek (doorverwijspagina)